Carambeí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Carambeí (ort), Paraná, 
 Carambeí (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar